Auguste Paris peut désigner :

 Auguste Pâris (1771-1814), général de la Révolution française et de l'Empire;
 Auguste Paris (1826-1896), homme politique français ;
 Auguste Paris (1850-1915), sculpteur français ;

Voir aussi 
 Auguste Simon Paris (1794-1869), entomologiste amateur français.